Бюрзерберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код  —  80107.

География

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фридолин Плайкнер по результатам выборов 2005 года.Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальна страница

Общины Форарльберга